A 491-es jelzésű regionális autóbusz Nagykáta és Sülysáp között közlekedik. 2016. október 2-áig 2334-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei
Szentlőrinckátát csak késő este érinti.

!Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Nagykáta, vasútállomásvégállomás||56
!rowspan=9|
|align=left|
|-
|2|| Nagykáta, gimnázium||54
|align=left|
|-
|4|| Nagykáta, okmányiroda||53
|align=left|
|-
|5|| Nagykáta, templom||52
|align=left|
|-
|6|| Nagykáta, Álmos utca||51
|align=left|
|-
|8|| Nagykáta, autóbusz-forduló||50
|align=left|
|-
|10|| Szentmártonkáta, autóbusz-forduló||47
|align=left|
|-
|11|| Szentmártonkáta, posta||46
|align=left|
|-
|12|| Szentmártonkáta, templom||45
|align=left|
|-
|∫|| Szentlőrinckáta, autóbusz-fordulóérkező végállomás||∫||51
|
|-
|∫|| Szentlőrinckáta, posta||∫||50
|
|-
|∫|| Szentlőrinckáta, Virág utca||∫||48
|
|-
|∫|| Szentlőrinckáta, bejárati út||∫||46
|
|-
|22|| Tóalmás, újtelepvonalközi végállomás||colspan=2|35
|align=left|
|-
|23|| Tóalmás, Árpád utca||colspan=2|34
|align=left|
|-
|24|| Tóalmás, posta||colspan=2|33
|align=left|
|-
|25|| Tóalmás, Rákóczi út||colspan=2|32
|align=left|
|-
|26|| Tóalmás, Kossuth utca||colspan=2|31
|align=left|
|-
|28|| Tóalmás, szeszfőzde||colspan=2|29
|align=left|
|-
|36|| Kóka, autóbusz-forduló||colspan=2|21
|align=left|
|-
|37|| Kóka, Nagykátai út 131.||colspan=2|20
|align=left|
|-
|38|| Kóka, Nagykátai út 71.||colspan=2|19
|align=left|
|-
|40|| Kóka, községháza||colspan=2|17
|align=left|
|-
|41|| Kóka, Tabán utca 2.||colspan=2|16
|align=left|
|-
|43|| Kóka, Pesti utca 46.||colspan=2|14
|align=left|
|-
|46|| Kóka, malom||colspan=2|11
|align=left|
|-
|47|| Kóka, Csapás utca||colspan=2|10
|align=left|
|-
|48|| Vaskereszt||colspan=2|9
|align=left|
|-
|50|| Váraki Csárda||colspan=2|7
|align=left|
|-
|52|| Szőlősnyaraló, bejárati út||colspan=2|5
|align=left|
|-
|54|| Sülysáp, Vasút utca 138.||colspan=2|3
|align=left|
|-
|55|| Sülysáp, óvoda||colspan=2|2
|align=left|
|-
|56|| Sülysáp, vasútállomásvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Nagykáta autóbuszvonalai
Sülysáp autóbuszvonalai
Tóalmás autóbuszvonalai